Гальпе́рин — еврейская фамилия; образована от названия немецкого города Хайльбронн в земле Баден-Вюртемберг. В качестве женской формы возможно использование как варианта Гальперин, так и специфически женской формы .

Фамилия возникла не позднее конца XVI века, и за прошедшее с тех пор время в результате переселения носителей из страны в страну возникли многочисленные варианты её написания — Гал(ь)перн, Гел(ь)перн, Хал(ь)перн, , , , .
Фамилию носили четыре раввинских рода в России, Польше и Германии в XVI—XVIII веках.

Известные носители

А 
 Гальперин, Абрам Исаевич — учёный в области машиностроения и трубопроводов, доктор технических наук.
 
 
 Гальперин, Аркадий Борисович (род. 1992) — российский футболист.
 Гальперин, Ассир Маркович (1898—1974) — советский футболист.

Б

В 
 Гальперин, Вадим Максович (1933—1999) — российский экономист, автор учебника по микроэкономике.
 Гальперин, Виктор Давыдович (Батуринский, 1914—2002) — советский шахматист и тренер по шахматам, сын Д. А. Гальперина.

Г 
 Гальперин, Геннадий Аронович (род. 1961) — генеральный директор, председатель правления «ВТБ Страхование».
 Гальперин, Георгий Львович (1926—1986) — советский африканист, публицист.
 Гальперин, Глеб Сергеевич (род. 1985) — российский спортсмен (прыжки в воду), бронзовый призёр Олимпиады в Пекине.

Д

Е 
 Гальперин, Евгений Юлиевич (род. 1974) — российский композитор.
 Гальперин, Евсей Иосифович (1920—1990) — советский геофизик, сейсмолог.
 Гальперин, Егор Сергеевич (род. 1996) — российский прыгун в воду.
 Гальперин, Ефим Михайлович (род. 1946) — советский кинорежиссёр.

И 
 Гальперин, Израиль Натанович (Харель, Иссер) (1912—2003) — директор израильской разведки «Моссад» (1952—1963).
 Гальперин, Илья Романович (1905—1984) — советский лингвист, лексикограф.
 
 Гальперин, Йотам (род. 1984) — израильский баскетболист, игрок сборной Израиля и команды «Маккаби» (Тель-Авив).

Л

М 
 Гальперин, Мария Давидовна (1903—1966) — советский нейрорентгенолог, доктор медицинских наук.
 
  (род. 1971) — аргентинский бизнесмен, CEO фирмы электронной коммерции .
 Гальперин, Менасий Шлёмович (Менаше Галперн, 1871—1960) — еврейский прозаик, поэт, редактор и издатель, брат Л. С. Гальперина.
 
 Гальперин, Михаэль (Михл Хельперн, 1860—1919) — еврейский общественный деятель и филантроп.
 Гальперин, Морис (1906—1995) — американский писатель, профессор, дипломат и советский разведчик.

П 
 Гальперин, Пётр Яковлевич (1902—1988) — советский психолог.

Р 
 Гальперин, Раиса Исааковна (в замужестве Серебровская, 1888—1981) — советский биолог и генетик.

С 
 Гальперин, Самсон Семёнович (1906—1966) — дирижёр, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Гальперин, Самуил Ефимович (1891—?) — советский венеролог и гигиенист.
 
 Гальперин, Сергей Григорьевич (род. 1958) — заслуженный тренер России (прыжки в воду).
 Гальперин, Соломон (Семён) Ильич (1903—1993) — советский нейрофизиолог.

Ф 
 Гальперин, Фальк (1876—1945) — прозаик и переводчик, драматург, писал на иврите и идише.
 Гальперин, Фёдор Матвеевич (1903—1985) — советский металлофизик.

Э 
 Гальперин, Эдуард Израилевич (род. 1931) — советский и российский хирург, учёный-медик.
 
 Гальперин, Эфраим Александрович — советский инфекционист, генерал-майор медицинской службы.

Ю

Я



Составные фамилии 
 Гальперин-Гинзбург, Елена Абрамовна (1884—1922) — правовед, журналист и публицист, одна из первых женщин-юристов.
 Гальперин-Каминский, Илья Даниилович (, 1858—1936) — французский и русский писатель, переводчик, филолог, популяризатор науки.

См. также

Примечания